Сергей Владимирович Стасюк (р. , Артёмовск, Донецкая область) — российский театральный актёр.

Биография 
Родился в городе Артёмовск Донецкой области. В 1998 году окончил Новосибирское государственное театральное училище по специальности «Актер драматического театра».

Работал в Псковском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина , Русском драматическом театре им. М.Горького , Новокузнецком драматическом театре. С мая 2012 года принят в труппу театраАлтайского краевого театра драмы имени В. М. Шукшина.

В 1998 году окончил Новосибирское государственное театральное училище (мастерская А. Кузнецова).

Специальность: артист драматического театра.

Родился в городе Артемовске Донецкой области.

С 1998 по 2001 гг. — работал в Алтайском краевом театре им. В. М. Шукшина.

С 2001 по 2004 гг. — работал в Псковском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина.

С 2004 по 2005 гг. — работал в Республиканском Русском драматическом театре им. Горького (г. Махачкала).

С 2005 по 2012 гг. — работал в Новокузнецком драматическом театре.

С 2012 по 2018 гг. — работал в Алтайском краевом театре им. В. М. Шукшина.

Занимался журналистикой а Псковском Агентстве «Информация», в Барнауле и Новокузнецке работал на радио и телевидении ведущим.

В труппу прокопьевского театра Сергей вошел сразу с блестяще сыгранной ролью Тимотэ в премьерном спектакле «Ханума».

Увлекается литературой, прекрасно пишет сценарии. Активно участвует в театральном проекте «Арт — кафе».

Работает в Прокопьевском драматическом театре с 2018 года.

Роли в театрах 

 А. Чехов «Вишневый сад» — Петя Трофимов
 «Недосягаемая» — Рэкс Каннингхэм
 В. Шекспир «Гамлет» — Лаэрт, сын Полония
 Джон Стейнбек «Люди и мыши» — Джордж
 Р. Куни «Слишком женатый таксист» — Репортер
 Ив Жаммиак «Акапулько, мадам!» — Лоран
 А. Галин «Звезды на утреннем небе» — Николай
 Лопе де Вега «Собака на сене» — Тристан
 А. Чехов «Чайка» — Борис Алексеевич Тригорин
 Юн Фоссе «Сон об осени» — Мужчина
 А. Островский «На всякого мудреца довольно простоты» — Глумов
 С. Белов «Здравствуйте, я ваша…теща» — Женя
 А. П. Чехов «Дуэль» — Фон Корен
 П. Гладилин «Пантера» — Соловакин
 М. Булгаков «Зойкина квартира» — Обольянинов
 Ж.-Б. Мольер «Плутни Скапена» — Сильвестр
 по мотивам фильма В.Аллена «Бродвей» — Флендер
 А. Островский «Волки и овцы» — Лыняев
 Д. Вассерман «А этот выпал из гнезда…» — Хардинг
 Теннесси Уильямс «Стеклянный зверинец» — Джим О`Коннор
 К. Гольдони «Кьоджинские перепалки» — Комендор

Примечания

Интервью 
 

Персоналии:Новокузнецкий драматический театр